Династия Крума — династия болгарских ханов, правивших в Первом Болгарском царстве с 802 по 991 годы. Пиком правления династии стал «Золотой век» царя Симеона.

История 
Многими исследователями хан Крум считается основателем новой династии. Однако есть точка зрения, что Крум был потомком булгарского хана Кубера, брата Аспаруха, и тем самым он происходил из династии Дуло.

Существует проблема счёта начала правления хана Крума, обычно начинают с 802 или 803 годов. Но некоторые историки предполагают, что хан Крум начал править с конца VIII века, то есть правление хана Кардама завершилось в 796 году. За время правления хана Крума была расширена территория за счёт Аварского каганата, успешно воевал с Византией и разбил в 811 году войска императора Никифора I. Провёл централизацию и ликвидировал племенное самоуправление.

Хану Круму наследовал Омуртаг. Он занимался строительством, в том числе в болгарской столице Плиска. Заключил мирный договор с императором Львом V, после войны с ним, а со следующим императором Михаилом II был в союзнических отношениях. Воевал с франками во главе с Людовиком I Благочестивым. Были гонения на христиан. У хана Омуртага было три сына: Енравота, Звиница и Маламир. Правителем Болгарии после Омуртага стал младший сын Маламир. Однако после смерти последнего ханом стал сын Звиницы — Пресиан. В его правление были приращены к Болгарии македонские и албанские территории.

Сын Пресиана Борис I в 865 году ввёл в Болгарии христианство. Отдал власть своему старшему сыну Владимиру Расате, который попытался вернуть язычество. Был лишён власти и ослеплён своим отцом. После этого правителем стал младший сын Бориса Симеон I, основатель независимой болгарской церкви, культурный меценат. При сыне Симеона Петре I проявился внутренний кризис, происходят восстания, появляется богомильство. Последними правителями из династии Крума были сыновья Петра: Борис II и Роман. Последний из них в 991 году попал в византийское заключение, где и умер в 997 году.

Правители Болгарии из Династии Крума 
 Крум, хан в 802—814
 Омуртаг, хан в 814—831
 Маламир, хан в 831—836
 Пресиан I, хан в 836—852
 Борис I, хан в 852—864, князь в 864—889
 Владимир Расате, князь в 889—893
 Симеон I, князь в 893—919, царь в 919—927
 Пётр I, царь в 927—969
 Борис II, царь в 969—977
 Роман, царь в 977—991

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Династия Крума